Жаворонок — фильм 1941 года производства США.
 Жаворонок — фильм 1964 года производства СССР.
 Примечания